Палиця (палка) — відділена від дерева й очищена від пагонів частина тонкого стовбура або товстої гілки.
 Палиця (ціпок) — очищена від пагонів гілка для опори при ходьбі.
 Палиця — вид зброї, кий, булава.
 Гумова палиця — поліцейський кийок.
 Палиця — складова богослужбового облачення православних єпископів.

Прізвище 
 Палиця Ігор Петрович ( 1972) — український політик.

Див. також 
 Російська палиця — цирковий жанр

Примітки